Дискографія британського гурту The Stone Roses нараховує 2 студійні альбоми, 6 компіляційних альбомів, 15 синглів, 1 відео-альбом і 12 музичних відео.

Студійні альбоми

Збірки

Сингли

Відеографія

Відео-кліпи

Відео-альбоми

Джерела
 Дискографія The Stone Roses  у базі даних порталу Discogs.com
 The Stone Roses дискографія

Примітки

The Stone Roses
Stone Roses